Cardozo ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Miguel Cardozo (1626–1706), spanischer Mystiker und Sabbatianer
 Andrés Cardozo, uruguayischer Kanute
 Baltazar Enrique Porras Cardozo (* 1944), venezolanischer Erzbischof und Kardinal
 Benjamin N. Cardozo (1870–1938), US-amerikanischer Jurist
 Claudio Cardozo (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Derlis Cardozo (* 1981), paraguayischer Fußballspieler
 Fernando Cardozo (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Fulganco Cardozo (* 1988), indischer Fußballspieler
 Gerónimo Cardozo (1938–2016), uruguayischer Militär und Diplomat
 Humberto Cardozo, uruguayischer Fußballspieler
 Ignacio Cardozo (* 1956), uruguayischer Theaterregisseur, Schauspieler, Choreograph und Tänzer
 Irismar Cardozo (* 1998), venezolanische Boxerin
 Isaac Cardozo (1604–1681), spanischer Arzt und Philosoph
 Jaime Cardozo (* 1982), bolivianischer Fußballspieler
 José Saturnino Cardozo (* 1971), paraguayischer Fußballspieler
 Juan Cardozo (* 1974), paraguayischer Fußballspieler
 Laura Evangelista Alvarados Cardozo (1875–1967), venezolanische Ordensgründerin
 Luis Cardozo (* 1988), paraguayischer Fußballspieler

 Neri Cardozo (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Norman Cardozo (* 1971), nicaraguanischer Baseballspieler

 Pablo Cardozo (* 1972), australischer Fußballspieler
 Paolo Cardozo (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Ramón Cardozo (* 1986), paraguayischer Fußballspieler
 Raul Cardozo (* 1967), argentinischer Fußballspieler
 Roberto Cardozo (* 1927), brasilianischer Tennisspieler
 Rudy Cardozo (* 1990), bolivianischer Fußballspieler
 Sebastián Cardozo (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Thiago Cardozo (* 1996), uruguayischer Fußballspieler
 Victor Mattos Cardozo (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Wagner Pereira Cardozo (* 1966), brasilianischer Fußballspieler

Cardozo ist der Name folgender Orte:
 Cardozo (Uruguay), Ort in Uruguay
 Cardozo Cove, Bucht an der Südküste von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Cardoso